Bei den XIV. Pazifikspielen 2011, die zum vierten Mal in Neukaledonien stattfanden, wurden zwei Wettbewerbe im Fußball ausgetragen. Am Turnier der Männer nahmen elf, am Turnier der Frauen, welches zum dritten Mal nach 2003 ausgetragen wurde, neun Mannschaften teil. Die Spiele wurden in der Zeit vom 27. August bis 9. September 2011 im Stade Rivière Salée, im Stade PLGC und im Stade Numa-Daly alle in Nouméa sowie im Stade Boewa in Boulari, im Stade Yoshida in Koné und im Stade Hnassé in Lifou ausgetragen.

Männerturnier 
Gespielt wurde in zwei Gruppen à sechs bzw. fünf Teams. Die Erst- und Zweitplatzierten jeder Gruppe erreichten das Halbfinale. Die Spiele gegen Kiribati und Tuvalu werden von der FIFA nicht als offizielle Länderspiele bewertet, da diese Verbände nicht Mitglied der FIFA sind. Sie haben daher keinen Einfluss auf die Weltranglistenplatzierung. Die Mannschaft aus Neukaledonien konnte den Heimvorteil nutzen und zum sechsten Mal das Turnier gewinnen, wodurch Neukaledonien nun alleiniger Rekordgewinner ist.

Gruppenphase

Gruppe A 
Alle Spiele der Gruppe A fanden im Stade Rivière Salée in Nouméa statt.

|}

|}

Gruppe B 
Alle Spiele der Gruppe B fanden im Stade Boewa in Boulari statt.

|}

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Bronze 

|}

Finale 

|}

Frauenturnier 
Gespielt wurde  in zwei Gruppen a fünf bzw. vier Teams. Die Erst- und Zweitplatzierten jeder Gruppe erreichten das Halbfinale. Sieger wurden zum dritten Mal die Spielerinnen aus Papua-Neuguinea.

Gruppenphase 
Alle Spiele der Gruppenphase fanden im Stade PLGC in Nouméa statt.

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Bronze 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Offizielle Seite zum Wettbewerb auf oceaniafootball.com (engl.)

2011
Pazifikspiele 2011